Blount ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blount (Georgia)
 Blount (North Carolina)
 Blount (West Virginia)
 Blount Beach (Tennessee)
 Blount Springs (Alabama)

Countys in den Vereinigten Staaten:
 Blount County (Alabama)
 Blount County (Tennessee)

Personen:

 Edward Blount (um 1565–um 1632), englischer Verleger
 Edward Blount (Ringer), britischer Ringer
 Elizabeth Blount (1502–1540), englische Mätresse
 Henry Blount (1602–1682), englischer Autor (RGG)
 Humphrey Blount (um 1422–1477), englischer Ritter
 James Henderson Blount (1837–1903), US-amerikanischer Politiker
 LeGarrette Blount (* 1986), US-amerikanischer Footballspieler
 Lisa Blount (1957–2010), US-amerikanische Schauspielerin und Filmproduzentin
 Mark Blount (* 1975) US-amerikanischer Basketballspieler
 Mel Blount (* 1948), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Stephen W. Blount (1808–1890), US-amerikanischer Siedler, Offizier und Politiker
 Thomas Blount (1759–1812), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Blount (Lexikograph) (1618–1679), englischer Lexikograph

 Willie Blount (1768–1835), US-amerikanischer Politiker
 Winton M. Blount (1921–2002), US-amerikanischer Politiker

Blount steht für:
 Blount International, einen US-amerikanischen Werkzeughersteller

Siehe auch:
 Blount-Nunatak, Nunatak im ostantarktischen Queen Elizabeth Land